

Рудник-Мали — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Рудник-Мали — село в гміні Старча Ченстоховського повіту Сілезького воєводства